II Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (}) проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1974 года.

Жюри 
 Сильвия Монфор (Sylvia Montfort)— президент
 Жак Дониоль-Валькроз
 Жан Эсташ
 Ромен Гари
 Фред Хейнс (Fred Haines)
 Эрик Лосфелд (Eric Losfeld)
 Франсуа Нурисье (François Nourissier)
 Луис Поуэлс (Louis Pauwels)
 Ги Пелларт (Guy Peellaert)
 Александр Петрович
 Ингрид Питт
 Ролан Топор

Лауреаты 
 Гран-при: «Зеленый сойлент» (Soylent Green), США, 1973, режиссёр Ричард Флейшер
 Второй приз: "Вопль (Hex, aka Shrieking), США, 1973, режиссёр Лео Гарен
 Специальный приз жюри: «Крот» (El Topo), Мексика-США, 1970, режиссёр Алехандро Ходоровский

См. также

Ссылки 
1974